Igreja da Madre de Deus (Macau) — situada na China
 Igreja de São Paulo (Bergen) — situada na Noruega
 Igreja de São Paulo (Diu) — situada na Índia
 Mesquita Árabe — situada na Turquia

Itália
 San Paolo alla Regola — situada em Roma
 San Paolo Primo Eremita — situada em Roma

Portugal
 Igreja de São Paulo (Braga)
 Igreja de São Paulo (Lisboa)
 Igreja de São Paulo (Ribeira Quente)
 Igreja de São Paulo (Tavira)
 Igreja de São Paulo (Vila Real)
 Igreja do Convento de São Paulo — situada em Almada

Desambiguações de templos